Villa Esperanza bezeichnet:

 Villa Esperanza (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Kanton Villa Esperanza (Corque), Verwaltungseinheit im Municipio Corque, Departamento Oruro, Bolivien
 Kanton Villa Esperanza (Oruro), Verwaltungseinheit im Municipio Salinas de Garcí Mendoza, Departamento Oruro, Bolivien
 Villa Esperanza (Corque), Ort im Municipio Corque, Departamento Oruro, Bolivien
 Villa Esperanza (La Asunta), Ort im Municipio La Asunta, Departamento La Paz, Bolivien
 Villa Esperanza Quinsuyo, Ort im Municipio Salinas de Garcí Mendoza, Departamento Oruro, Bolivien
 Villa Esperanza (Chile), Ort in der Región de la Araucanía, Chile
 Villa Esperanza (Alabat), Barangay (Ortsteil) der Stadtgemeinde Alabat, Philippinen